Un terrien est un habitant de la Terre.
 Relatif à la terre, synonyme d'une personne travaillant ou possédant des terres

Métier 
 Terrien (voile) : Dans la navigation à voile avant le XXe siècle, un terrien désigne un marin inexpérimenté, formant un corps de métiers de tâcherons sur les navires.

Patronyme 

 David Terrien (1976- ), pilote automobile français
 Jean Terrien (1766-1855), chef chouan

Toponymes 

 Barrage Terrien, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse), MRC Mékinac,  Mauricie
 Lac Terrien. Toponyme remplacé par : Lac Therrien, Tourville (Municipalité), MRC L'Islet, Chaudière-Appalaches
 Lac Terrien. Toponyme remplacé par : Lac du Six, Saint-Nazaire-de-Dorchester (Municipalité de paroisse), Bellechasse, Chaudière-Appalaches
 Lac Terrien, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse), MRC Mékinac, Mauricie
 Petit lac Terrien. Toponyme remplacé par: Lac Therrien, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (Municipalité de paroisse), Bellechasse, Chaudière-Appalaches
 Parc Zothique-Terrien, (Parc public), Labelle (Municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides

Musique 
 Terrien (2021), album studio de Julien Clerc.
 
Patronyme québécois
Patronyme canadien